A Svätý Kríž településnév jelentései:

Garamszentkereszt szlovákiai város korábbi szlovák neve a Garamszentkereszti járásban
Liptószentkereszt szlovákiai község szlovák neve a Liptószentmiklósi járásban